Tamássy István (1911–1994) válogatott labdarúgó
 Tamássy István (1924–1995) kertészmérnök, növénynemesítő, az MTA tagja
 Tamássy István (1939) politikus, építészmérnök